Antonio García Hernández – ex schermidore spagnolo
 Francisco García Hernández – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Jesús Rafael García Hernández – ballerino, coreografo e personaggio televisivo spagnolo
 Víctor Hugo García Hernández – calciatore venezuelano